Mercatalesi – abitanti di Mercatale (Cortona)
Mercatalesi – abitanti di Mercatale-Torre